Miguelperi ist ein Weiler in der Parroquia Villoria der Gemeinde Laviana in der autonomen Gemeinschaft Asturien in Spanien.

Geographie 
Miguelperi ist ein Weiler mit zwei Einwohnern (2011). Er liegt auf 539 m über NN.
Miguelperi ist 8,2 km von Pola de Laviana, dem Hauptort der Gemeinde Laviana, entfernt.

Wirtschaft 
Seit alters her wird Kohle und Eisen in der Region abgebaut, heute baut noch die Tourismusindustrie daran auf. Die Land- und Forstwirtschaft prägt seit jeher die Region.

Klima 
Angenehm milde Sommer mit ebenfalls milden, selten strengen Wintern. In den Hochlagen können die Winter durchaus streng werden.

Quellen 
 Koordinaten und Höhenangaben siehe Google Earth
 Postleitzahlen

Weblinks 
 
 , 

Ort in Asturien
Laviana
Weiler in Spanien